Molekulska formula -{C13H18N2O3}- se može odnositi na:

 Heptabarbital
 Lakosamid